Кубок Італії з футболу 2012–2013 — 66-й розіграш кубкового футбольного турніру в Італії. Титул вшосте здобув Лаціо.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 серпня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 серпня 2012

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 серпня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 серпня 2012

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 серпня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 серпня 2012

|}

Четвертий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 листопада 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 листопада 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 грудня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 грудня 2012

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 грудня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 грудня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 грудня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 грудня 2012

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 січня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 січня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 січня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 січня 2013

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>22/29 січня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>23 січня/17 квітня 2013

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Італії на soccerway 

2012—2013
Італія
Італія
2012 в італійському спорті
2013 в італійському спорті